(29075) 1950 DA — небольшой околоземный астероид из группы аполлонов, который обладает сильно вытянутой орбитой, из-за чего в процессе своего движения вокруг Солнца он пересекает не только орбиту Земли, но и Марса. Он был открыт 22 февраля 1950 года американским астрономом Карлом Виртаненом в Ликской обсерватории близ города Сан-Хосе и пока не имеет собственного имени.

Астероид 1950 DA примечателен прежде всего тем, что на текущий момент он оценивается как наиболее опасный для Земли астероид. Вероятность его столкновения с Землёй 16 марта 2880 года как максимум 1 из 300, что, впрочем, учитывая историю наблюдений астероида (99942) Апофис, обосновывается скорее погрешностями наблюдений, чем реальной опасностью. Значение индекса Палермской шкалы астероидной опасности для (29075) 1950 DA имеет максимальное значение (−1,42), с 2004 года, когда он составлял 1,10 для астероида Апофис. В случае столкновения этого астероида с Землёй человеческую цивилизацию ждут последствия катаклизма из-за резких изменений в биосфере и глобального изменения климата.

Открытие 
Будучи впервые обнаруженным во второй половине февраля 1950 года, получил временное обозначение 1950 DA и наблюдался в течение 17 суток. В то время определить орбиту с достаточно высокой точностью не удалось, и астероид был потерян. Повторно этот астероид удалось обнаружить только спустя 50 лет 31 декабря 2000 года, присвоив ему при повторном открытии ещё одно обозначение . Спустя два часа, после определения и проверки его орбитальных параметров, он был отождествлён с открытым ранее астероидом 1950 DA.

Наблюдения 

Астероид довольно часто сближается с Землёй на относительно небольшие расстояния, что позволяет достаточно точно измерить его физические характеристики. Во время одного из таких сближений 5 марта 2001 года, когда он подошёл к Земле до расстояния в 7,78995 млн км (0,0520726 а.е.), он на несколько дней стал объектом радиолокационных исследований астрономов из обсерваторий Аресибо и Голдстоун.

Проведённые с 3 по 7 марта исследования позволили оценить размеры астероида (2 км), а сделанный чешскими астрономами Л. Котковой и П. Правецом анализ кривых блеска — установить период его вращения вокруг своей оси (2,1216 ± 0,0001 часа). Столь быстрое вращение и высокое альбедо позволяет сделать вывод об относительно высокой массе данного тела для его размеров и, следовательно, предположить высокую плотность астероида (3,000 г/см³), что характерно для астероидов, богатых железом и никелем.

Опасность для Земли 
Из всех известных потенциально опасных для Земли объектов орбита астероида (29075) 1950 DA является одной из наиболее изученных. Этому способствовали несколько факторов: низкий наклон орбиты к плоскости эклиптики, высокоточные радарные исследования и 60-летний период наблюдений.

Следующее сближение, достаточно тесное для возможности проведения радиолокационных исследований, состоится лишь в 2032 году. Но максимально тесное сближение с 1950 DA произойдёт лишь 16 марта 2880 года, при условии, что орбита астероида не претерпит заметных изменений. Однако, малые размеры астероида и небольшая масса делают его подверженным воздействию эффекта Ярковского, который может значительно сместить его орбиту. Среди учёных нет единого мнения относительно того, как изменится его орбита к 2880 году. Согласно одной версии, в марте 2880 года астероид пройдёт в нескольких десятках тысяч км от Земли; согласно другой, в непосредственной близости от неё, так, что вероятность столкновения будет составлять 1:300. Осенью 2013 года была опубликована новая уточненная оценка, учитывающая данные наблюдений астероида радиотелескопом Аресибо в 2012 году. По этой оценке вероятность столкновения составляет около 0,012 %, то есть 1:8300.

См. также 
 Список астероидов (29001—29100)
 Классификации малых планет
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли
 Список астероидов, пересекающих орбиту Марса

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, пересекающие орбиту Земли
Астероиды, пересекающие орбиту Марса
Астероиды диаметром менее 2 км